Amtsgericht Naumburg steht für

 das Amtsgericht Naumburg (Saale) in Naumburg (Saale), Sachsen-Anhalt
 das ehemalige Amtsgericht Naumburg (Hessen) in Naumburg (Hessen)
 das ehemalige Amtsgericht Naumburg am Queis in Naumburg am Queis, Schlesien